Pozsonyi kanonok és a magyarországi elemi iskolák főfelügyelője; 1777 körül a helytartótanács tanügyi bizottságában főtényező volt és ő szólította föl Révai Miklóst magyar tankönyvek készítésére.

Ehrenfelsi Paál Gáspár kanonok és az Irgalmasrendiek 

Az irgalmas rendnek nem volt ingatlan- és földvagyona, karitatív tevékenységének anyagi hátterét szinte kizárólag adományok és elsősorban az alapítványi tőkék kamatjai jelentették. Az adományozok között Paál Gáspár is jelentős helyet kapott, mivel 1792-ben 7000 forintot adományozott az irgalmasrendnek, valamint 4 vagy 6 ágyat az ágyalapítvány részéről.

A püspöki levéltárban fennmaradt különböző alapítványi összeírások és az 1823. évi egyházmegyei vizitáció adatai segítenek, hogy feltérképezzük azt, hogy a korház miből is miként is működött. Köztudott, hogy a váradi rendház életében sorsdöntő fontosságú volt Ehrenfelsi Paál Gáspár kanonok alapítványa, melynek segítségével a kórházat négy (némely kortárs forrás szerint hat) ággyal bővítették, és a rendházkórház-patika épületét teljesen átépítették. Az átépítés során a templomtól induló, 1762-1764 között felépült emeletes traktushoz új, az utcafronthoz kitolt és azzal párhuzamos emeletes részt toldottak, és a homlokzatokat egységesítették Ezen új szárny építésekor az 1766-ban és 1769-ben felépült kórházi és patikai helyiségeket minden bizonnyal egészében vagy nagyrészt lebontották.

1782 szepternber 28-án jegyezte fel a jegyzőkönyv ehrenfelsi Pál Gáspár kanonok rezidenciai látogatását, kinek jelenléte ekkortól szinte folyamatos volt, számtalan alkalommal rnisézett az irgalmasok templomában és állandó vendége volt a rendháznak.

Munkái 

 Sätze aus der allgemeinen Einleitung in die Staatswissenschaft, aus der Polizey und Handlungswissenschaft, welche nach den Vorlesungen… Joseph Straller… vertheidigen wird. Tyrnau… 1771.

Felhasznált szakirodalom: 

18. századi magyarok
Magyar katolikus papok